Guerra e Paz é um livro do escritor russo Liev Tolstói

Cinema e TV
 Guerra e Paz (1956), filme com Audrey Hepburn
 Guerra e Paz (1966), produção soviética dirigida por Sergei Bondarchuk
 Guerra e Paz (telessérie), minissérie transmitida pela Rede Globo (Brasil)
 War and Peace (telessérie), minissérie da BBC One (Reino Unido)

Outros usos
 Guerra e Paz (ópera), de Sergei Prokofiev
 Guerra e Paz (Candido Portinari), série de painéis do pintor brasileiro
 Guerra e Paz na Aldeia Global, livro de Marshall McLuhan

Desambiguações de artes